Gminy w USA:
 Crow Lake (ang. Crow Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Crow Lake (ang. Crow Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld